Wilhelmsbrunnen ist der Name folgender Brunnenanlagen:

 Wilhelmsbrunnen (Bad Soden)
 Wilhelmsbrunnen (Schleusingen)
 Wilhelmsbrunnen (Wiesbaden)

Siehe auch:
 Deutscher Brunnen (Istanbul)